Konkomba peut désigner :
les Konkomba, un peuple du Togo et du Ghana
 le konkomba, une langue oti-volta